Bagoas es un nombre típico de eunucos persas:

 Bagoas (cortesano de Alejandro), cortesano favorito de Alejandro Magno.
 Bagoas (visir), visir de Artajerjes III.